Барите́рий (, от  «тяжеловесный зверь») — род вымерших крупных хоботных семейства Barytheriidae из Северной Африки. Первое крупное хоботное, достигал размеров современного азиатского слона, высотой до 3 метров. Череп достигал длины 60 см. Баритерий обитал с позднего эоцена по ранний олигоцен. Баритерий имел 2 пары бивней — как на верхней так и на нижней челюсти. Возможно, он близок семейству Deinotheriidae.

Баритерии впервые были найдены в Египте в начале XX века. Впоследствии останки этого вида были обнаружены и в Ливии.

Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие эоцена
Вымершие хоботные
Ископаемая фауна Африки
Таксоны, описанные Чарльзом Уильямом Эндрюсом
Фоссилии, описанные в 1901 году
†